Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen aller 128 Spieler der Snooker Main Tour der Saison 2018/19 chronologisch zu Saisonbeginn und nach den weiteren Turnieren, nach denen eine Weltrangliste veröffentlicht wurde. (Die Datumsangaben in den einzelnen Spalten sind nicht die Beginn- und Endedaten des Turniers, sondern die Zeiträume für die Gültigkeit der Weltrangliste in der jeweiligen Spalte; für Turnierspalten ist dies der Tag nach dem Ende des jeweiligen Turniers bis inklusive des Endetags des folgenden Turniers.)

Einzelnachweise 

2018
!
!